XXV Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 2007 odbyły się w Belgii i Luksemburgu w dniach 20 - 30 września 2007.

Tytułu sprzed dwóch lat nie udało się obronić reprezentacji Polski, która zajęła ostatecznie 4. miejsce, przegrywając w półfinale z Serbią 0:3, a w meczu o 3. miejsce z Rosją 1:3.

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział 16 reprezentacji, które podzielone zostały na 4 grupy: A, B, C, D. 
Zespoły, które zajęły ostatnie miejsce w grupie ukończyły rozgrywki odpowiednio na 13., 14., 15. i 16. miejscu.
Do fazy play-off awansowały drużyny z pierwszych 3 miejsc w grupie.
Zostały one rozmieszczone w grupie E (zespoły z grup A i C) i F (zespoły z grup B i D).
Pierwsze dwa zespoły z grupy E i F awansowały do półfinałów.

Drużyny uczestniczące

Pierwsza faza grupowa

Grupa A 
 Charleroi

 20 września

 21 września

 22 września

 23 września

Tabela

|}

Grupa B 
Hasselt 

 20 września

 21 września

 22 września

 23 września

Tabela

|}

Grupa C 
Charleroi 

 20 września

 21 września

 22 września

 23 września

Tabela

|}

Grupa D 
Hasselt 
 20 września

 21 września

 22 września

 23 września

Tabela

|}

Druga faza grupowa

Grupa E 
 Charleroi

 25 września

 26 września

 27 września

Tabela

|}

Grupa F 
 Hasselt

 25 września

 26 września

 27 września

Tabela

|}

Faza finałowa

Półfinały 
29 września 2007

Mecz o 3. miejsce 
30 września 2007

Finał 
30 września 2007

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Składy drużyn

Kadra Polski  
 Trener: Marco Bonitta 
 Asystent: Magdalena Śliwa

Kadra Rosji  
 Trener: Giovanni Caprara  
 Asystent: Irina Kiriłowa

Kadra Włoch  
 Trener: Massimo Barbolini  
 Asystent: Marco Bracci

Linki zewnętrzne 
  

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet
2007 w piłce siatkowej
2005 w Belgii
2005 w Luksemburgu
Piłka siatkowa w Belgii
Piłka siatkowa w Luksemburgu